La Copa Catalunya 2013-2014 fou la 25a edició de la Copa Catalunya de futbol, una competició a eliminatòries úniques al camp de l'equip de menor categoria i organitzada per la Federació Catalana. La competició començà el dia 1 de juny de 2013.

Fases

Primera fase

Primera eliminatòria

Segona Eliminatòria

Tercera Eliminatòria

Segona fase

Primera eliminatòria 
Exempt: Prat

Segona eliminatòria

Tercera eliminatòria 
Exempt: Castelldefels

Quarta eliminatòria 
Exempt: UE Figueres

Cinquena eliminatòria 
Exempt: FC Ascó

Sisena eliminatòria

Semifinals

Final

Enllaços externs 
 Federació Catalana de Futbol

Referències 

Copa Catalunya de futbol
Futbol Masculina 2013-2014
Futbol Masculina 2013-2014